Příjmení Boljević nosí více významných osobností:

 Aleksandar Boljević (* 1995) – černohorský fotbalový útočník a reprezentant
 Dejan Boljević (* 1990) – fotbalový obránce z Černé Hory
 Vladimir Boljević (* 1988) – černohorský fotbalový záložník